Sveti Martin pod Okićem je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 1,31 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 258 stanovnika te 66 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Znamenitosti 

 Crkva sv. Martina
 Stari grad Okić

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor